Le tournoi d'Ojai Valley est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1965 se dispute du 21 au .

Billie Jean Moffitt remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathleen Harter.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean Moffitt et Tory Ann Fretz.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Ojai Valley

Navigation 

Ojai Valley
Compétition de tennis en Californie
Tennis aux États-Unis en 1965
Tennis en avril 1965